À l'origine Vandenberg est un nom néerlandais signifiant « venant de la montagne », comparable au français Dumont ou Delamontagne.

L'écriture peut se faire avec les particules van et den séparé, vanden séparé ou le tout accolé. L'article den est parfois décliné sans -n : de. Il peut être aussi décliné en "der" et en "ler". Le mot berg (fr:montagne) peut se décliner comme bergh, berghe ou berge, voire au pluriel berg(h)en.

Toponyme 

 Vandenberg Air Force Base, base militaire et base de lancement américaine située dans le comté de Santa Barbara en Californie.

Patronyme

Vandenberg 

 Adrian Vandenberg (1954-), guitariste hollandais de rock ;
 Al Vandenberg (1932-2012), photographe américain ;
 Arielle Vandenberg (1986-), actrice et mannequin américaine ;
 Arthur H. Vandenberg (1884-1951), sénateur américain  ;
 Charles Alexis Vandenberg (1858-1942), général français ;
 Hoyt S. Vandenberg (1899-1954), général américain ;
 Jordan Vandenberg (1990-), joueur australien de basket-ball ;
 Kimberly Vandenberg (1983-), nageuse américaine ;
 Philipp Vandenberg (1941-), essayiste et romancier allemand.

Van den Berg / Van Den Berg 

 
 Albert van den Berg (né en 1974), joueur de rugby à XV international sud-africain ;
 Albert Van den Berg (1890-1945), résistant belge de la Seconde Guerre mondiale ;
 Bram van den Berg (1982-), batteur néerlandais ;
 Ernst van den Berg (1915-1989), joueur de hockey sur gazon néerlandais ;
 Gerard J. van den Berg (né en 1962), économiste néerlandais ;
 Gillian van den Berg (née en 1971), joueuse de water-polo néerlandaise ;
 Jacomina van den Berg (1909-1996), gymnaste artistique néerlandaise ;
 Koos van den Berg (1942-2020), homme politique néerlandais ;
 Lodewijk van den Berg (1932-2022), astronaute américain ;
 Paul Van Den Berg (né en 1936), footballeur belge ;
 Stephan van den Berg (né en 1962), véliplanchiste néerlandais.

Vandenbergh 

 Émile Vandenbergh (1827-1909), architecte lillois ;
 Erwin Vandenbergh (1959-), footballeur belge.

Vandenberghe 

 Antoine Vandenberghe (1962-), acteur et chanteur belge ;
 Frédéric Vandenberghe (1966-), sociologue belge ;
 Gérard Vandenberghe (1915-1998), homme politique belge ;
 Georges Vandenberghe (1941-1983), coureur cycliste belge ;
 Herman Vandenberghe (1933-2017), professeur belge flamand, docteur en médecine ;
 Hugo Vandenberghe (1942-), homme politique belge flamand ;
 Lionel Vandenberghe (1943-), homme politique belge flamand ;
 René Vandenberghe (1887-1958), coureur cycliste belge ;
 Roger Vandenberghe (1927-1952), militaire français ;
 Steve Vandenberghe (1971-), homme politique belge flamand ;
 Thomas Vandenberghe (1977-), comédien français.

Van Lerberghe 

 Bert Van Lerberghe (1992-), coureur cycliste belge ;
 Charles Van Lerberghe (1861-1907), écrivain belge ;
 Rue Charles Van Lerberghe, à Bruxelles ;
 Henri Van Lerberghe (1891-1966), coureur cycliste belge ;
 Ignace-Joseph Vanlerberghe (1758-1819), négociant en grain et banquier français ;
 Jordi Vanlerberghe (1996-), footballeur belge ;
 Jurgen Vanlerberghe (1969-), homme politique belge] flamand ;
 Myriam Vanlerberghe (1961-), femme politique belge flamande ;
 Rose-Marie Van Lerberghe (1947-), haute fonctionnaire française, chef d'entreprise.

Van den Bergh / Van Den Bergh / Van den Berghe 

 Clément Van Den Bergh (1985-), comédien français ;
 Jef Van den Bergh (1973-), homme politique belge ;
 Dave van den Bergh (1976-), footballeur néerlandais ;
 Oswald van den Bergh (1834-1894), ecclésiastique belge ;
 Sidney van den Bergh (1929-), astronome canadien ;
 Odila Van den Berghe (1881-1956), femme politique flamande ;
 Louis Van den Berghe (1495-1558), ecclésiastique belge,  de Parc ;
 Frits van den Berghe (1883-1939), peintre belge ;
 Paul Van den Berghe (1933-), prélat belge, évêque émérite d'Anvers ; 
 Henriette van den Bergh (1838-1920), conservatrice de musée et entrepreneure.

Autre 
 Vandenberg, groupe de musique hollandais
 Van Den Berg, entreprise de construction détenue par BESIX Group SA

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais